In 1994 werd het 84ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 27 februari tot 20 november. Sousa werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
De winnaar plaatst zich voor de finaleronde en krijgt daar één bonuspunt.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
De winnaar plaatst zich voor de finaleronde en krijgt daar één bonuspunt.

Totaalstand

Degradatietoernooi

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
In geval van gelijkspel won Sousa vanwege betere resultaten in de competitie. De winnaar kreeg ook één bonuspunt voor de finaleronde.

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib